Christiana Thorpe (1958), política de Sierra Leone
 Ian Thorpe (1982), nedador australià
 James Francis Thorpe (1887-1953), considerat el millor i més versàtil atleta nord-americà de la primera meitat del segle XX 
 Otis Thorpe (1962), jugador de bàsquet nord-americà 
 Richard Thorpe (1896-1991), director de cinema nord-americà 
 William Homan Thorpe (1902-1986), zoòleg britànic